Die DIWISA Distillerie Willisau SA ist ein international tätiger Schweizer Spirituosen- und Erfrischungsgetränkehersteller mit Sitz im luzernischen Willisau.

DIWISA vertreibt auch fremd-produzierte Spirituosen und Schaumweine für die Gastronomie und den Detailhandel in der Schweiz.

Das Unternehmen ist in insgesamt 15 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 mit rund 100 Mitarbeitenden einen Umsatz von 100 Millionen Schweizer Franken. Im Schweizer Spirituosenmarkt ist DIWISA führend.

Geschichte 
Die Distillerie Willisau wurde 1918 von Hans Affentranger zur Herstellung und dem Handel von Spirituosen, Likör und Sirup gegründet. Nach zehn Jahren wird der Betrieb erweitert. Auf dem von der Korporation Willisau zugekauften Land entsteht ein Neubau mit Wohnhaus, Keller, Brennerei und weiteren Räumlichkeiten. 1946 wird die bisherige Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Sie heisst nun Distillerie Willisau, Aktiengesellschaft Hans Affentranger. Ein Jahr später übernimmt Hans Affentranger jun. die Geschäftsleitung.

1965 verunfallt Hans Affentranger jun. tödlich. Kurz darauf tritt der Bruder von seiner Witwe Heidy Affentranger, Dr. Rolf Studer, in die Geschäftsleitung ein. Andreas Affentranger, Sohn von Hans Affentranger jun., übernimmt die Geschäftsleitung. 

2004 wird René Gut CEO der DIWISA Distillerie Willisau AG. Adrian Affentranger (nicht mit Andreas Affentranger verwandt) übernimmt im Zuge der Nachfolgeplanung im Rahmen eines Management-Buy-out die Aktienmehrheit und die Geschäftsleitung. Andreas Affentranger unterstützt das Unternehmen weiterhin als Verwaltungsratspräsident.

Per Mai 2018 zieht sich Andreas Affentranger als Verwaltungsratspräsident zurück. Er überträgt seine restlichen Stimmrechtsaktien mit einem Stimmrechtsanteil von 52 Prozent an Adrian Affentranger und René Gloggner. Adrian Affentranger übernimmt als Hauptaktionär das Amt des Verwaltungsratspräsidenten und CFO René Gloggner tritt neu in den Verwaltungsrat ein. René Gloggner ist bereits seit zehn Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung für die strategische und operative Führung des Traditionsbetriebes mitverantwortlich.

Produkte 
Die bekanntesten Produkte sind der TROJKA Vodka sowie TROJKA Energy. Des Weiteren stellt das Unternehmen unter anderem folgende Produkte her:

 Distillerie Willisau Fruchtspirituosen
 Xellent Wodka und Xellent Gin
 Marito verde
 Goldwaescher Whisky
 Landtwing Fruchtbrände
 Karibso White Peach Likör

Das Unternehmen ist zusätzlich Generalimporteur diverser Marken für den Schweizer Markt. Beispielsweise:

 Jägermeister
 Sierra Tequila
 Russian Standard (Wodka)
 fritz-kola
 Stroh Rum

Weblinks 
 Website der Diwisa Distillerie Willisau SA
TV-Bericht "Welt der Wunder"

Einzelnachweise 

Brennerei
Spirituosenhersteller
Erfrischungsgetränkehersteller
Lebensmittelhersteller (Schweiz)
Großhandelsunternehmen
Unternehmen (Kanton Luzern)
Willisau
Gegründet 1918